Диттрих — фамилия. Известные носители:
 Диттрих, Борис (род. 1955) — нидерландский политик.
 Диттрих, Винценц (1893—1965) — австрийский футболист и тренер.
 Диттрих, Джон (1933—1995) — игрок в американский футбол.
 Диттрих, Франк (род. 1967) — немецкий конькобежец.